Досс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 130 км на південний схід від Бордо, 30 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 198 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 473,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Досс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Досс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна